Jméno Záchlumí nese více obcí:
 Záchlumí (okres Tachov) – obec v okrese Tachov
 Záchlumí (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí

Externí odkazy